Трка на 200 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржаће се 29. и 30. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу освојену у Барселони 2010, бранила је Мирјам Сумаре из Француске.

Земље учеснице 
Учестволо је 30 атлетичарки из 23 земље.

Рекорди 
{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="5"|Рекорди пре почетка Европског првенства 2012.
|-
|Светски рекорд
|Флоренс Грифит Џојнер||
|21,34
|Сеул, Јужна Кореја 
| 29. септембар 1988.
|-
|rowspan=4|Европски рекорд
|rowspan=2|Марита Кох||rowspan=2|
|rowspan=4|21,71
|Кемниц, Источна Немачка
| 10. јун 1979.
|-
|Потсдам, Источна Немачка
| 21. јул 1984.
|-
|rowspan=2|Хајке Дрекслер||rowspan=2|
|Јена, Источна Немачка
| 29. јун 1986.
|-
|Штутгарт, Западна Немачка
| 29. август 1986.
|-
|Рекорди Европских првенстава
|Хајке Дрекслер||
|''21,71|Штутгарт, Западна Немачка
| 29. август 1986.
|-
|Најбољи светски резултат сезоне|Сања Ричардс-Рос||
|22,09|Њујорк, САД
|9. јун 2012.
|-
|Најбољи европски резултат сезоне|Јелизавета Бризгина||
|22,69|Јалта, Украјина
| 14. јун 2012.
|}

 Освајачи медаља 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
По 4 првопласиране из свих 5 квалификационих група аутоматски су се пласирале у полуфинале (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).

Ветар: Група 1: -0,6 м/с, Група 2: 0,0 м/с, Група 3: +0,2 м/с. Група 4: +0,7 м/с, Група 5: -0,6 м/с

 Полуфинале 
По две првопласиране из све 3 полуфиналне групе аутоматски су се пласирале у финале (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата(кв''').

Ветар: Група 1: 0,0 м/с, Група 2: −0,1 м/с, Група 3: −0,2 м/с

Финале 
Ветар: -1,3 м/с

Референцае

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2012. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Трка на 200 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном